Adriano in Siria (« Hadrien en Syrie ») peut désigner plus de soixante œuvres musicales écrites sur la base d'un livret de Métastase. Sa popularité est étalée sur une durée d'un siècle, de 1732 à 1828.

Adriano in Siria peut désigner :
 Adriano in Siria, de Antonio Caldara, créé à Vienne en 1732 ;
 Adriano in Siria, de Geminiano Giacomelli, créé à Venise en 1733 ;
 Adriano in Siria, de Giovanni Battista Pergolesi créé à Naples en 1734, sur un livret très modifié – probablement le plus connu des opéras écrits sur ce thème ; 
 Adriano in Siria, de Pier Giuseppe Sandoni, créé à Gênes en 1734 ;
 Adriano in Siria, de Riccardo Broschi, créé à Milan en 1735 ;
 Adriano in Siria, de Francesco Veraccini, créé à Londres en 1735 ;
 Adriano in Siria, de Giovanni Battista Ferrandini, créé à Munich en 1737 ;
 Adriano in Siria, de Vincenzo Legrenzio Ciampi, créé à Venise en 1747 ;
 Adriano in Siria, de Johann Adolph Hasse, créé à Dresde en 1752 ;
 Adriano in Siria, de Rinaldo di Capua, créé à Rome en 1758 ;
 Adriano in Siria, de Baldassare Galuppi, créé à Venise en 1760 ;
 Adriano in Siria, de Johann Christian Bach, créé à Londres en 1765 ;
 Adriano in Siria, de Gian Francesco de Majo, créé à Rome en 1769 ;
 Adriano in Siria, de Antonio Sacchini, créé à Venise en 1771 ;
 Adriano in Siria, de Giacomo Insanguine, créé à Naples en 1773 ;
 Adriano in Siria, du compositeur tchèque Josef Mysliveček, créé à Florence en 1776 ;
 Adriano in Siria, de Luigi Cherubini créé à Livourne en 1782 ;
 Adriano in Siria, de Simon Mayr, créé à Venise en 1798 ;
 Adriano in Siria, de Saverio Mercadante, créé à Lisbonne en 1828, sur un livret d'un auteur inconnu, d'après Métastase.

Référence